Alberta Scotties Tournament of Hearts 2012 – prowincjonalne mistrzostwa Alberty kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2012. Turniej finałowy rozgrywano w Leduc na lodowisku Leduc Recreation Centre Sobeys Arena między 25 a 29 stycznia 2012.

Po raz pierwszy po tytuł mistrzowski jako kapitan sięgnęła Heather Nedohin, która w finale pokonała 8:5 Jessie Kaufman. Zespoły te w turnieju spotkały się wcześniej dwukrotnie, mecze te wygrywała Kaufman.



Kwalifikacje

Drużyny 

1 - McRorie zastępuje Bronwen Webster, która jest w ciąży

Faza finałowa

Finał 
29 stycznia 2012; 9:30

Półfinał 
29 stycznia 2012; 9:30

A-B 
28 stycznia 2012; 18:30

C1-C2 
28 stycznia 2012; 18:30

Runda A

A1 
25 stycznia 2012; 9:30; pokonana do B1

A2 
25 stycznia 2012; 9:30; pokonana do B2

A3 
25 stycznia 2012; 9:30; pokonana do B3

A4 
25 stycznia 2012; 9:30; pokonana do B4

A5 
25 stycznia 2012; 18:30; pokonana do B4

A6 
25 stycznia 2012; 18:30; pokonana do B1

A7 
25 stycznia 2012; 18:30; pokonana do B2

A8 
25 stycznia 2012; 18:30; pokonana do B3

A9 
26 stycznia 2012; 9:00; pokonana do B6

A10 
26 stycznia 2012; 9:00; pokonana do B10

A11 
26 stycznia 2012; 18:30; pokonana do B9

Runda B

B1 
26 stycznia 2012; 14:00; przegrana A1-przegrana A6; pokonana do C1

B2 
26 stycznia 2012; 14:00; przegrana A7-przegrana A2; pokonana do C1

B3 
26 stycznia 2012; 14:00; przegrana A3-przegrana A8; pokonana do C2

B4 
26 stycznia 2012; 14:00; przegrana A4-przegrana A5; pokonana do C3

B5 
26 stycznia 2012; 18:30; wygrana B1-przegrana A10; pokonana do C2

B6 
26 stycznia 2012; 18:30; wygrana B2-przegrana A9; pokonana do C3

B7 
26 stycznia 2012; 18:30; wygrana B3-wygrana b4; pokonana do C5

B8 
27 stycznia 2012; 14:00; wygrana B5-wygrana B6; pokonana do C5

B9 
27 stycznia 2012; 14:00; wygrana B7-przegrana A11; pokonana do C4

B10 
27 stycznia 2012; 18:30; wygrana B8-wygrana B9; pokonana do C8

Runda C

C1 
27 stycznia 2012; 9:00; przegrana B1-przegrana B2

C2 
27 stycznia 2012; 9:00; przegrana B3-przegrana B5

C3 
27 stycznia 2012; 9:00; przegrana B4-przegrana B6

C4 
27 stycznia 2012; 18:30; przegrana B9-wygrana C1

C5 
27 stycznia 2012; 18:30; przegrana B7-przegrana B8

C6 
27 stycznia 2012; 18:30; wygrana C2-wygrana C3

C7 
28 stycznia 2012; 13:00; wygrana C4-wygrana C5

C8 
28 stycznia 2012; 13:00; wygrana C6-przegrana B10

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2012 w curlingu
2012
2012 w Kanadzie